Příjmení Jura nosí více významných osobností:

 Antonín Jura (1901–???) – český a československý politik
 František Jura (* 1969) – český manažer a politik hnutí ANO 2011, primátor Prostějova
 Josef Jura (1894–1958) – český a československý politik